Surangel Whipps ist der Name der Personen:

 Surangel Whipps Jr., palauischer Geschäftsmann und Politiker, Sohn von S. S. Whipps
 Surangel S. Whipps, palauischer Geschäftsmann und Politiker